Thomas Nyström kan avse:

 Thomas Nyström (biolog) (född 1960), mikrobiolog
 Thomas Nyström (musiker) (född 1971), musiker och ljudtekniker
 Thomas Nyström (politiker) (1833–1917), militär och politiker